Die Scottish Football League Division Two wurde 1963/64 zum 58. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 58. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1963/64 traten 19 Vereine in insgesamt 36 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann Greenock Morton, das sich zusammen mit dem Zweitplatzierten FC Clyde den Aufstieg in die Division One sicherte. Torschützenkönig mit 51 Treffern wurde Allan McGraw von Greenock Morton.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1963/64 bei statto.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1963/64
1963 64